Superliga 2003-04 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2003-04;
 La Superliga de Eslovaquia 2003-04;
 La Superliga de Kosovo 2003-04;
 La Superliga de Suiza 2003-04;
 La Superliga de Turquía 2003-04;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2003-04.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2003-04;
 La Superliga femenina de España 2003-04.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2003-04.